

Patronyme 

Carlo Alisio Pietro Grua (env. 1700-1773), compositeur italien du .
Franz Paul Grua (connu aussi sous le nom de Francesco da Paula Grua, 1753-1833), compositeur et violoniste allemand d'origine italienne.
Miguel de la Grúa Talamanca y Branciforte, duc de la Grúa, (env. 1755-1812), officier de l'armée espagnole, puis Vice-roi de Nouvelle-Espagne.
Emma La Grua est une soprano italienne née en 1831 à Palerme et morte après 1865.
Julien Gruaz, (1868-1952), numismate et conservateur de musée vaudois.
Bruno Grua (1946-), évêque catholique français.

Toponyme 

La gare de Grua est une gare ferroviaire de la Gjøvikbanen, située dans le village de  (Norvège) ;
, village norvégien appartenant à la commune de Lunner. 
Patronyme italien